Op het US Open 1991 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 28 augustus tot en met 8 september 1991.

Samenvatting 
Titelverdedigers Elizabeth Smylie en Todd Woodbridge hadden zich niet als team voor deze editie ingeschreven. Smylie speelde samen met John Fitzgerald – zij waren het eerste reekshoofd, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde. Woodbridge en zijn landgenote Nicole Provis waren als achtste geplaatst – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaars.

Het ongeplaatste Nederlandse duo Manon Bollegraf en Tom Nijssen won het toernooi. In de finale versloegen zij de als tweede geplaatste Spaanse zus en broer Arantxa en Emilio Sánchez in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Geen van beiden had eerdere dubbelspeltitels met andere partners.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Vier Nederlanders speelden mee:
 Manon Bollegraf en Tom Nijssen gingen met de titel naar huis.
 Brenda Schultz en Michiel Schapers verloren reeds hun openingspartij.

Er was één Belgische deelnemer:
 Libor Pimek en zijn Amerikaanse partner Mary-Lou Daniels strandden eveneens in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pagina 4)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1991